Qifeng Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qifeng (köping i Kina, Shandong), 
 Qifeng (köping i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar